Il doppio del torneo di tennis Olbia Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Geoff Grant e Maurice Ruah che hanno battuto in finale Mosè Navarra e Stefano Pescosolido 3-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Geoff Grant /  Maurice Ruah (Campioni)
 João Cunha e Silva /  Eyal Erlich (quarti di finale)

 Omar Camporese /  Diego Nargiso (primo turno)
 Bernardo Martínez /  Marco Osorio (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 1997